The Final Programme, een sciencefictionboek van Michael Moorcock, in Nederland verschenen onder de titel God uit de machine
The Final Programme (film), film gebaseerd op de roman